Bundestagswahlkreis 112 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Kleve (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Viersen (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Herne – Bochum III (1998)
 Bundestagswahlkreis Herne (1980 bis 1994)
 Bundestagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Herne – Castrop-Rauxel (1949 bis 1961)